Ри́дер — многозначное понятие.

 Ридер — цифровое устройство для отображения текста в электронном виде.
 Ридер — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Ридер, Джордж (1896—1978) — английский футболист и футбольный судья.
 Ридер, Кристина (род. 1993) — австрийская биатлонистка.
 Ридер, Людвиг (род. 1991) — итальянский саночник.
 Ридер, Марсель (1862—1942) — французский художник.
 Ридер, Тобиас (род. 1993) — немецкий хоккеист.
 Ридер, Фабиан (род. 2002) — швейцарский футболист.

См. также 
 Риддер (значения)
 Ле Ридер, Жак (род. 1954) — французский историк.